La Division 1 1981/82 fue la 43ª temporada del fútbol francés profesional. Mónaco resultó campeón con 55 puntos, obteniendo su cuarto título de liga.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1982-83:
 Toulouse: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo A.
 Rouen: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo B.
 Mulhouse: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1982
Fútbol en 1981
Fútbol en 1982